

Geografia 
 Mato Queimado – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul
 Rancho Queimado – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina

Persone 
 Roi Queimado – trovatore portoghese della seconda metà del XIII secolo